Котельский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1931 годы.

Административный центр — село Котлы.

Площадь территории — 1248 км². Население — 24 872 чел. (1926 год).

Образование района 
Котельский район образован 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области. В состав района были включены следующие административные единицы:

а) из Кингисеппского уезда:
 Котельская волость — полностью (18 сельсоветов, за исключением посёлка Н. Стеклянный, переданного в состав Кингисеппского района);
 Сойкинская волость — полностью (9 сельсоветов);
 из Наровской волости — Липовский, Курголовский, Конновский, Кирьямский, Кракольский, Островский и Песковский сельсоветы;
б) из Троцкого уезда:
 Арболовский сельсовет Копорской волости (т. н. Арболовский клин).

Первоначально Котельский район был включён в состав Ленинградского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 
На момент образования в состав района входили 35 сельсоветов. Однако уже в 1928 году сеть сельсоветов района подверглись укрупнению, в результате чего количество их сократилось до 17:

Население 
В 1927 году районе проживали 24 872 человека из них:
 русские — 12 631 чел.
 финны — 2785 чел.
 эстонцы — 859 чел.
 ижора — 7609 чел.
 водь — 694 чел.

Упразднение района 
Район был упразднён постановлением Президиума ВЦИК от 20 сентября 1931 года, его территория передана в состав Кингисеппского района.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области